Collier Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Collier Mountain (Kanada), in New Brunswick

in den Vereinigten Staaten:
 Collier Mountain (Arkansas)	
 Collier Mountain (Colorado)	
 Collier Mountain (Maryland)